

Effectif

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Résultats

Championnat

Coupe Suisse

Ligue des champions

de qualification

de qualification

Bale
2008-2009
Championnat de Suisse de football 2008-2009